Svenska Superligan 2020/2021 är Sveriges högsta division i innebandy för damer säsongen 2020/2021. 14 lag deltog i grundserien om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta skulle gå vidare till slutspel. Eftersom de lägre divisionernas grundspel ställdes in, blev inga lag nedflyttade. 

Den 5 augusti 2020 tog Team Thorengruppen SK över Iksus plats i svenska superligan. Flera Iksu spelare flyttade också till Thorengruppen.

Team Thorengruppen SK blev svenska mästare efter att ha besegrat Pixbo Wallenstam IBK i finalen.

Grundserien

Tabell
Serien spelades mellan den 26 september 2020 och 20 mars 2021

Slutspel
Kvartsfinaler och semifinaler avgjordes i bäst av fem matcher.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Matcher spelades i Bäst av 5

Thorengruppen - Malmö

Sirius - Mora

Pixbo - Rönnby

Endre - Täby

Semifinaler

Thorengruppen - Mora

Pixbo - Endre

Final

Thorengruppen - Pixbo 

Thorengruppen svenska mästare

Externa länkar 

 Svenska superligan

Sport i Sverige 2020
Sport i Sverige 2021
Innebandysäsongen 2020/2021
2020/2021